Buxbaumia (musgo insecto, Humpbacked elves, o musgo gorra de duende) es el nombre botánico de un género de doce especies de musgos (Bryophyta). Fue nombrado en 1801 por Johann Hedwig para conmemorar a Johann Christian Buxbaum, médico y botánico alemán que descubrió el musgo en 1712 en la desembocadura del río Volga. El musgo es microscópico durante la mayor parte de su existencia, y las plantas son perceptibles sólo después de que comienzan a producir sus estructuras reproductivas. La cápsula de esporas asimétrica tiene una forma y estructura distintivas, así como algunos rasgos de lo que parecen ser de transición entre los de musgos primitivos a los musgos más modernos.

Descripción
La Buxbaumia presenta un gametófito muy reducido, mientras que su esporófito es enorme en comparación.  En la mayoría de los musgos, la fase de gametófito del ciclo de vida es vez verde y frondoso, y sustancialmente más grande que la fase productora de esporas. 

A diferencia otros musgos, el gametófito de Buxbaumia es microscópica, sin color, sin tallo, y casi sin hojas.
Se trata exclusivamente de protonemas filiformes durante la mayor parte de su existencia, en donde se asemeja a un fieltro verde-negro delgado en la superficie donde crece.

Las plantas son dioicas , con plantas separadas que producen los órganos masculinos y femeninos. Las plantas macho desarrollan sólo una hoja microscópica alrededor de cada anteridio, y las plantas femeninas producen sólo tres o cuatro pequeñas hojas sin color alrededor de cada arquegonio.

Debido a su pequeño tamaño, la fase de gametófito generalmente no se nota hasta que el esporangio se desarrolla, y es localizable principalmente debido a que el esporangio crece sobre y por encima del gametófito. El estado extremadamente reducido de Buxbaumia plantea la cuestión de cómo se hace u obtiene una alimentación suficiente para su supervivencia. En contraste con la mayoría de los musgos, Buxbaumia no produce abundante clorofila y son saprofitos. Es posible que algunas de sus necesidades nutricionales se cumplen por los hongos endófitos. 

Cuando el esporófito madura alcanza entre 4 y 11 mm de altura. La cápsula de esporas está fija en la parte superior del tallo y es distintiva, siendo asimétrica en forma y oblicua en disposición. Al igual que con la mayoría de otros Bryopsida , la abertura por la que se liberan las esporas está rodeado por un peristomadoble (diplolepidioso) formado a partir de las paredes celulares de células desintegradas. El exostoma (fila externa) se compone de 16 "dientes" cortos articulados. A diferencia de la mayoría de los musgos, el endostoma (fila interior) consiste en una membrana plisada continua alrededor de la abertura de la cápsula. Sólo el género Diphyscium tiene una estructura de peristoma similar, aunque este género tiene sólo 16 pliegues en su endostoma, en contraste con los 32 pliegues en Buxbaumia. Diphyscium comparte con Buxbaumia otra rareza del esporófito; el pie (tallo de base) se ramifica como resultado de excrecencias, tanto es así que se pueden confundir por los rizoides.

Distribución y ecología

Las especies de Buxbaumia se pueden encontrar desde las regiones templadas hasta las regiones subárticas del hemisferio norte, así como las regiones más frías de Australia y Nueva Zelanda
El musgo es una planta anual o bienal  y crece en hábitats erosionados o como especies pioneras. Las plantas crecen en la madera en descomposición, afloramientos rocosos, o directamente en el suelo. No crecen regularmente en lugares determinados, y desaparecen con frecuencia de lugares en donde han sido encontrados previamente. La etapa de formación de esporófito comienza  en el otoño, y son de color verde durante los meses de invierno. Las esporas son maduras y listas para la dispersión por el final de la primavera o principios del verano. Las esporas se expulsan de la cápsula en bocanadas cuando las gotas de lluvia caen sobre la parte superior aplanada de la cápsula. Los esporófitos asimétricos de Buxbaumia aphylla se desarrollan de manera que la abertura se orienta hacia la fuente de luz, generalmente hacia el sur.

Clasificación

Buxbaumia es el único género en la familia Buxbaumiaceae, el orden Buxbaumiales y la subclase Buxbaumiidae.  Es el grupo hermano de todos los demás miembros de la clase Bryopsida.  Algunas clasificaciones mayores incluyen a Diphysciaceae dentro de los Buxbaumiales (o como parte de la Buxbaumiaceae) debido a las similitudes en el peristoma. Los estudios cladísticos que utilizan secuencias de ADN no son concluyentes con respecto a la relación entre Buxbaumia y Diphyscium , pero la evidencia sugiere que son líneas separadas de un grupo parafilético. No hay estudios recientes que favorecen la colocación de los Tetraphidales. 

El género Buxbaumia incluye doce especies:

Referencias

Bryopsida